Onslow steht für:

 Onslow County, County in North Carolina, Vereinigte Staaten
 Onslow (Western Australia), Stadt in Australien
 Onslow (Nova Scotia), Gemeinde im Colchester County, Nova Scotia
 Lake Onslow, See in Neuseeland
 Onslow (Fregatte), britisches Schiff
 HMS Onslow (G17), britischer Zerstörer
 Earl of Onslow, britischer Adelstitel
 Baron Onslow, britischer Adelstitel

Onslow ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Onslow (1842–1908), australischer Richter

 Cranley Onslow (1926–2001), britischer Adliger und Politiker (Conservative Party)
 Foot Onslow (1655–1710), englischer Politiker
 George Onslow (1784–1853), französischer Komponist
 George Onslow, 1. Earl of Onslow (1731–1814), englischer Adliger und Politiker
 Michael Onslow, 7. Earl of Onslow (1938–2011), britischer Politiker (Conservative Party)

 William Onslow, 4. Earl of Onslow (1853–1911), britischer Politiker, Gouverneur von Neuseeland